

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 10 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Morw“ beginnt.

Morw 



Morwa 
 Mörwald, Karl (1918–2004), österreichischer Politiker (KPÖ), Landtagsabgeordneter
 Mörwald, Toni (* 1967), österreichischer Koch, Unternehmer und Kochbuchautor
 Morway, Kecia (* 1991), US-amerikanische Fußballspielerin

Morwe 
 Morweiser, Fanny (1940–2014), deutsche Schriftstellerin und Künstlerin
 Morweiser, Janis (* 1991), deutscher Nordischer Kombinierer

Morwi 
 Morwinsky, Kurt (* 1939), deutscher Amateurboxer
 Morwitz, Ernst (1887–1971), deutscher Autor und Richter
 Morwitzer, Peter (* 1954), österreichischer Spitzenbeamter, Abteilungsleiter im Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Morwo 
 Morwood, Mike (1950–2013), neuseeländischer Paläoanthropologe
 Morwood, Peter (* 1956), nordirischer Fantasy-Schriftsteller